«Время-не-ждёт» () — роман американского писателя Джека Лондона об авантюристе Эламе Харнише по прозвищу Время-не-ждёт (burning daylight означает «сжигать свет дня», то есть тратить время впустую — это не любил делать главный герой, о чём часто говорил).

Книга вышла в 1910 году. Прототипом главного героя частично послужил предприниматель из Сан-Франциско Фрэнк Смит.

Сюжет 
Элам Харниш, удачливый золотоискатель с Аляски, а потом столь же удачливый предприниматель в Сан-Франциско — по натуре игрок, которому вся жизнь представляется игрой. Сначала упорно и мужественно трудясь, потом умело и цинично играя на бирже, Харниш нажил миллионы. Преуспевающий бизнесмен привычно и бесстрашно живет по законам джунглей, пока не встречает стенографистку Дид Мэсон. С этого момента его жизнь под благотворным влиянием любви меняется, он становится душевным человеком, добровольно отказывается от состояния и поселяется с женой на скромном ранчо. Однажды он находит золотую жилу, и былой азарт загорается в его глазах. Но голос жены возвращает его к обретенным ценностям, и Харниш засыпает жилу землей, отказываясь от материальных благ в пользу душевного спокойствия.

Отзывы и критика 
Книга пользовалась некоторым успехом у публики, хотя не достигла популярности «Мартина Идена». Критики оценили правдивость сцен, описанных в книге, но отметили, что в целом история выглядит как литературные упражнения. Одной из причин прохладного отношения публики был назван счастливый конец романа.

Перевод на русский язык 
Классический перевод на русский язык был выполнен Верой Максимовной Топер, входившей в «могучую кучку» кашкинской школы художественного перевода.

Нора Галь в своей книге «Слово живое и мёртвое» так описывает перевод названия романа:
Давным-давно и не один раз переводили у нас роман Дж. Лондона под разными названиями: «День пламенеет» и даже (не в честь ли киевского князя Владимира?) «Красное Солнышко». Так прозвали героя, то было его любимое присловье. И никто не задумывался, как странно звучат эти слова в краю долгой полярной ночи. А когда впервые задумались, стало ясно, что смысл присловья совсем иной: burning daylight по-английски значит «время не ждёт»; герой жаден к жизни, нетерпелив, силы в нем бурлят, отсюда и присловье, и прозвище. Но только в новом переводе настоящий мастер донёс это до читателя.

Экранизация 
Роман «Время-не-ждёт» был неоднократно экранизирован:
 Burning Daylight — фильм 1914 года Хобарта Босуорта в двух частях.
 Burning Daylight — фильм 1923 года Эдварда Сломэна.
 Burning Daylight — фильм 1928 года с Милтоном Силлсом и Дорис Кеньон.
 Lockruf des Goldes — австрийский четырёхсерийный сериал 1975 года.
 «Время-не-ждёт» — советский телефильм 1975 года.
 «Время-не-ждёт» — канадский фильм режиссёра Санжара Султанова с Робертом Неппером в главной роли.

Примечания 

Романы Джека Лондона